Didymops – rodzaj ważek z rodziny Macromiidae.

Należą tutaj następujące gatunki:
 Didymops floridensis 
 Didymops transversa

Przypisy 

Macromiidae